Samarin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wladimirowitsch Samarin (* 1984), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Alexejewitsch Samarin (* 1988), russischer Rennfahrer
 Juri Fjodorowitsch Samarin (1819–1876), russischer Philosoph und Slawophiler
 Roman Michailowitsch Samarin (1911–1974), sowjetischer Literaturwissenschaftler